Les élections régionales de 2003 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 2003) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

2003
Tyrol
Politique en septembre 2003